Агнес:

 Агнес — женское имя, происходящее из др.-греч. Ἁγνή (Хагне), означающего «чистая» или «святая».
 Агнес I (ок. 1170—1193) — графиня Невера, Осера и Тоннера.
 Агнес — пресноводное озеро.
 (641) Агнес — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S и входит в состав семейства Флоры.

См. также